Glöggler ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Glöggler (* 1942), deutscher Ökonom
 Johann Nepomuk Glöggler (1910–2004), deutscher Unternehmer